Szabó Mózes (1818–1870) színész
 Szabó Mózes (1879–1957) irodalomtörténész, műfordító